Castromayor puede referirse a:
 Castromayor (Abadín), parroquia española del municipio de Abadín, provincia de Lugo, Galicia.
 Castromayor (Puertomarín), parroquia española del municipio de Puertomarín, provincia de Lugo, Galicia.